MFD kan syfta på

 MFD – en förkortning för Målflygdivisionen
 MFD – en svensk statlig myndighet, se Myndigheten för delaktighet
 MFD – en modul i nyttolasten för Ariane-raketer, se Modular Fitting Dummy
 Mfd – trafikplatssignatur för Mariefreds station
 MFD - en förkortning för Muslimska familjedagarna